John Wiens ist der Name folgender Personen:

* John A. Wiens (* 1939), US-amerikanischer Ökologe
 John J. Wiens (* 1967), US-amerikanischer Herpetologe